Трефі́лов — російське прізвище. Відомі носії:

 Трефілов Анатолій Пантелійович (1921) — радянський льотчик, брав участь у Другій світовій війні та війні у Кореї (1950–1953).
 Трефілов Віктор Іванович (1930–2001) — радянський та український учений-фізик і матеріалознавець, професор, академік АН УРСР (1973), академік АН СРСР (1987).
 Трефілов Володимир Олександрович (1949) — російський учений-філософ і релігієзнавець.

Російські прізвища